Belgia:
 Herne – miejscowość

Niemcy:
 Herne – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia

Wielka Brytania:
 Herne – miejscowość